Сивида́де () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Минью. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Каваду, который входит в Северный регион. Население составляет 1422 человека на 2011 год. Занимает площадь 0,28 км².

В 2013 году в результате реформы административного устройства район как самостоятельная административная единица был упразднён и вошёл в состав объединённого района, включающего территории Машиминуш, Се и Сивидаде (), с центром в Машиминуш.

Достопримечательности 
Район расположен на одноимённом холме, на котором был центр римского поселения Bracara Augusta. В окрестностях, несмотря на относительно плотную городскую застройку, сохранилось несколько археологических участков доримской и римской эпох.

Демография 

Районы округа Брага